Der Wolf steht für:

 Der Wolf (Rapper) (Jens Albert; * 1973), deutscher Rapper und Discjockey

Werktitel:
 Der Wolf (Hermann Hesse), Erzählung von Hermann Hesse (1903)
 Der Wolf (Karl Wiesinger), Roman von Karl Wiesinger (1980)
 Der Wolf (Fernsehreihe), norwegische Fernsehreihe (2007–2012)
 Der Wolf (John Katzenbach), Roman von John Katzenbach (2012)

Siehe auch:
 Der weiße Wolf (Begriffsklärung)
 Wolf (Begriffsklärung)